Козинец — украинская фамилия.

Известные носители:
 Козинец, Александр Лукич (1925—1945) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 
 Козинец, Людмила Петровна (1953—2003) — писатель-фантаст.
 Козинец, Михаил Антонович (1938—2021) — советский и белорусский дирижёр, ректор Белорусской государственной академии музыки (1985—2005), народный артист БССР (1987).
 Козинец, Пётр Дмитриевич (1910—1944) — Герой Советского Союза.
 Козинец, Самуил Максимович (1912—1941) — советский футболист.

См. также 
 Казинец